Aceuchal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aceuchal (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Aceuchal (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar